Gray's Anatomy může být:
 Gray's Anatomy – klasická učebnice lidské anatomie
 Grey's Anatomy – originální název televizního seriálu Chirurgové